Visconti Valentina (1360/62–1393) ciprusi királyné, Visconti Barnabás milánói úr leánya és II. (Kövér) Péter ciprusi király felesége
Visconti Valentina (1366–1408) orléans-i hercegné, Franciaország régensnéje, János Galeazzo Visconti milánó herceg leánya, I. Lajos orléans-i hercegnek, Franciaország régensének második felesége
Visconti Valentina (–1414), Melegnano, Bescapè és Belgioioso úrnője, Visconti Barnabás milánó úr természetes leánya és Visconti Antalnak, Belgioioso urának a felesége